Lopuschanka (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Lopuschanka (Sambir)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Lopuschanka (Mukatschewo)

Lopuschanka steht für:
 Lopuschanka (Fluss), Fluss in der Oblast Ternopil

Siehe auch:
 Lopuschne